Pettifor ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Pettifor (* 1947/1949), britisch-südafrikanische Ökonomin
 David Pettifor (1945–2017), britischer Metallurg